Aujac (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Aujac (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes